Malagidris  — род мелких муравьёв из подсемейства мирмицины. Эндемики Мадагаскара. 6 видов.

Распространение 
Мадагаскар.

Описание 
Муравьи мелкого и среднего размера (5-8 мм), желтого цвета. Усики 12-члениковые, булава 3-члениковая. Скапус длинный, голова вытянутая. Жвалы треугольные, с 8—13 зубцами. Нижнечелюстные щупики 5-члениковые, нижнегубные щупики состоят из 3 сегментов. В середине на переднем крае клипеуса расположена одна щетинка. Заднегрудка с двумя длинными проподеальными шипиками. Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из двух члеников: петиолюса и постпетиолюса (последний четко отделен от брюшка), жало развито, куколки голые (без кокона). Земляные муравейники Malagidris sofina имеют воронковидные входы. Malagidris belti гнездятся в земле в горных тропических дождевых лесах, фуражируют в подстилочном лесном слое.

Систематика
Включён в группу родов Eutetramorium вместе с родами Myrmisaraka, Royidris и Vitsika. Внешне напоминают муравьёв Aphaenogaster (но у последних 4—5 члениковая булава усиков и две, а не одна щетинка на переднем крае клипеуса, как у Malagidris). Род Malagidris был впервые описан в 2014 году английским мирмекологом Барри Болтон (The Natural History Museum, Лондон, Великобритания) и американским энтомологом Брайаном Фишером (B. L. Fisher; Department of Entomology, California Academy of Sciences, Сан-Франциско, Калифорния, США).

 
 
 =

См. также 
 Список видов муравьёв Австралии
 Аргентинский муравей

Примечания

Литература

Ссылки 
 Муравьи выбрасываются из гнезда, забирая гостей с собой.  livejournal.com
 Michael Marshall. Zoologger: Hero ant jumps off cliff to eject invaders.  07 August 2014 newscientist.com
 

Malagidris
Насекомые Африки
Эндемики Мадагаскара
Роды муравьёв
Таксоны, описанные Барри Болтоном